Popiersie Ignacego Jana Paderewskiego – popiersie w Parku Skaryszewskim w Warszawie
 Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego – pomnik w parku Ujazdowskim w Warszawie
 Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego – pomnik w Meksyku, odsłonięty w 2001
 Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego – pomnik w Obornikach
 Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego – pomnik w parku Strzeleckim w Krakowie
 Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego – pomnik w Poznaniu
 Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego – pomnik we Wrocławiu, odsłonięty w 2018